Юмратка — топоним в России:
 Юмратка (река) — река в Республике Татарстан, Самарской области.
 Юмратка (село) — село, Кошкинский район, Самарская область.